Gallus (geslacht), het vogelgeslacht waartoe de kip behoort
Gallus (heilige)
Gallus (cognomen), het cognomen
Bekende dragers van dit cognomen zijn:
Gaius Aelius Gallus
Gaius Aquillius Gallus
Gaius Asinius Gallus
Gaius Cestius Gallus
Gaius Cornelius Gallus
Aulus Didius Gallus
Aulus Didius Gallus Fabricius Veiento
Marcus Fadius Gallus
Gaius Lucretius Gallus
Quintus Ogulnius Gallus
Quintus Roscius Gallus
Gaius Sulpicius Gallus
Publius Volumnius Gallus Amintinus
Andere personen genaamd Gallus:
Trebonianus Gallus, keizer 251-253
Constantius Gallus (Flavius Claudius Constantius Gallus), caesar van het Oost-Romeinse   Rijk 351-354